Meph steht für:
 Mephedron, psychoaktive Substanz

MEPH steht für:
 Martin Erich Philipp, Akronym
 Bahnhof Epfenhausen (DS100-Code), deutscher Bahnhof

Abkürzung